Сезон ЖНБЛ 2021/2022 — это 42-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Мельбурн Бумерс», но в первый под этим названием.

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, столько же сколько и в прошлом. Он стартовал 4 декабря матчем между клубами «Саутсайд Флайерз» и «Бендиго Спирит», в котором «Флайерз» переиграли своего соперника со счётом 94:83. Регулярный чемпионат в данном сезоне закончился 20 марта, MVP которого была признана форвард команды «Бендиго Спирит» Аннели Мейли. Наставник клуба «Перт Линкс», Райан Петрик, был признан тренером года, а Эзийода Магбигор из команды «Мельбурн Бумерс» — лучшим молодым игроком года. Официально сезон 2021/2022 годов завершился 9 апреля, когда клуб «Мельбурн Бумерс» обыграл в третьем матче финальной серии до двух побед команду «Перт Линкс», а MVP финала была признана защитник «Бумерс» Линдсей Аллен.

Участники турнира: команды, их капитаны и тренеры

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Статистические лидеры

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Лидеры сезона по основным показателям за игру

Награды сезона

Лучшие игроки недели

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Аннели Мейли, Бендиго Спирит
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Линдсей Аллен, Мельбурн Бумерс
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Эзийода Магбигор, Мельбурн Бумерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Бриттни Сайкс, Канберра Кэпиталз
 Лучший шестой игрок женской НБЛ: Кристи Уоллес, Саутсайд Флайерз
 Лучший снайпер женской НБЛ: Аннели Мейли, Бендиго Спирит
 Тренер года женской НБЛ: Райан Петрик, Перт Линкс

 Первая сборная всех звёзд ЖНБЛ:
 З Бриттни Сайкс (Канберра Кэпиталз)
 З Джеки Янг (Перт Линкс)
 Ф Аннели Мейли (Бендиго Спирит)
 Ф Стефани Толбот (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Эзийода Магбигор (Мельбурн Бумерс)

 Вторая сборная всех звёзд ЖНБЛ:
 З Линдсей Аллен (Мельбурн Бумерс)
 З Марина Мабри (Перт Линкс)
 Ф Келси Гриффин (Канберра Кэпиталз)
 Ф Аланна Смит (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Кайла Джордж (Мельбурн Бумерс)

Комментарии 

  Второй полуфинал между клубами «Перт Линкс» и «Канберра Кэпиталз» не смог быть сыгран в серии до двух побед из-за вспышки COVID-19 в команде из Канберры. После того, как вторая игра серии в Канберре была отменена, она первоначально была перенесена в Перт на серию из двух встреч, в которой победитель определялся бы разницей очков. Но перенесённая игра в Перте также была отменена после того, как «Кэпиталз» не смогли выставить на матч команду из семи человек. «Перт Линкс» вышел в большой финал ЖНБЛ по результату одного матча.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2021/2022